Силистрия — многозначный термин:

 Силистрия — устаревшее название города Силистра на северо-востоке Болгарии.
 Силистрия — провинция Османской империи.
 Силистрия — парусный 84-пушечный линейный корабль Черноморского флота России.

См. также 
 Силистра (значения)